Semper kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Semper
 Karl Semper
 Otto Semper

Robotskapade auktorsförkortningar